Chilcano puede referirse a:

 Chilcano, cóctel peruano a base de pisco
 Chilcano, caldo de pescado

